A kolosszus latin-görög eredetű szó, mely eredeti jelentésében óriási, hatalmas, „kolosszális” méretű szobrot jelent.

Szobrok 
A rodoszi kolosszus Héliosz isten óriási méretű szobra volt, Rodosz városában. A világ hét csodája közül hatodikként tartották számon.
A barlettai kolosszus a barlettai San Sepolcro előtt álló 5 m magas bronzszobor.
A Memnón-kolosszusok, III. Amenhotep két monumentális szobra
A római kolosszus (Colossus Neronis) eredetileg Nero római császár palotáját díszítette. A Nerót Napistenként ábrázoló több mint 35 méter magas  bronzszobor fejét, minden alkalommal az újonnan uralkodó császáréval cserélték le. Mérete miatt a szobrot Kolosszus néven említették, később róla kapta a közelében álló amfiteátrum (Amphiteatrum Flavium), a Colosseum nevet.

Jegyzetek

Egyéb 
Kolosszus, a Marvel Comics egyik kitalált szereplőjének a neve

Lásd még 
Colossus (egyértelműsítő lap)